La famille Jeanneney est une famille française illustrée par trois générations successives d'hommes politiques. 

Jules Jeanneney fut le dernier président du Sénat de la IIIe République, Jean-Marcel fut l'un des ministres du général de Gaulle et Jean-Noël est un universitaire, homme politique, administrateur et écrivain.

Historique 
La famille Jeanneney est originaire de Haute-Saône en région Franche-Comté.

Liens de filiation entre les personnalités notoires

Mandats locaux en Franche-Comté 
 Jules Jeanneney, maire de Rioz, député de Haute-Saône, sénateur et président du Conseil général de ce département
 Jean-Marcel Jeanneney, maire de Rioz, conseiller général de Haute-Saône et président du Conseil général 
 Jean-Noël Jeanneney, conseiller régional de Franche-Comté

Notes et références 

 
Généalogie patronymique